Osoby:
 Mārtiņš Bots – łotewski saneczkarz

Inne:
 Bots – niderlandzki zespół muzyczny
 The Bots – amerykański zespół muzyczny

Zobacz też:
 Botts
 Botz
 Boz
 Transformers: Rescue Bots